Михаи́л Федосе́евич Ге́тманец (; 16 сентября 1923 года, Китайгород, Черкасский округ, Киевская губерния (ныне — Кропивницкий район Кировоградской области Украины), Украинская ССР — 29 апреля 2021 года, Харьков, Украина) — советский и украинский филолог и педагог. Доктор филологических наук, профессор Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды. Автор более 20-ти книг по истории русской и украинской литературы, педагогике, истории, языку, а также мемуаров и художественной публицистики.

Биография 
Родился 16 сентября 1923 года в с. Китайгород, Украина. Родители — крестьяне, переехавшие в 1931 году в Харьков на строительство тракторного завода.

В 1940 году окончил с отличием школу № 113 г. Харькова и поступил на русское отделение филологического факультета Харьковского университета.

С 1941 по 1945 участвовал в Великой Отечественной войне в звании старшего сержанта-артиллериста.

В 1950 году завершил учёбу в Харьковском университете и был рекомендован в аспирантуру при кафедре истории русской литературы.

В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Творчество П. А. Павленко».

С 1953 года работает в Харьковском педагогическом институте (теперь — университете) преподавателем, доцентом, деканом, ректором, профессором. В течение 30 лет (1956—1986) заведовал кафедрой русской и мировой литературы.

В 1980 году защитил в Киевском университете диссертацию на степень доктора филологических наук: "А. С. Макаренко и советская литература 20-30-х годов (роль писателя в утверждении концепции социалистической личности), оказавшуюся первой докторской диссертацией по макаренковедческой проблематике в СССР. 

Михаилом Федосеевичем разрабатывались вопросы вклада А. Макаренко в развитие литературоведения и литературной критики, художественных особенностей «Педагогической поэмы», роли педагога-писателя в становлении концепции нового человека в советской литературе 1920–1930-х годов и др. В последние годы наблюдался невероятный всплеск макаренковедческой активности учёного, его волновали темы «Макаренко и религия», «Макаренко и Украина», а также социально-политические, философско-эстетические и национальные аспекты мировоззрения педагога-писателя.

"Было время, когда мы защищали Макаренко от западных "буржуазных идеологов", а теперь они защищают его от нас "бывших большевиков", которые не в состоянии освободиться от идеологем советского времени и объективно оценить его наследие. Приходится снова ставить вопрос перед общественностью, – кто такой Макаренко?"

М. Гетманец

Издал более 40 работ о трудах и жизни Антона Макаренко, в том числе книги: «А. С. Макаренко — литературный критик» (1971), «Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20—30-х годов» (1978), «Я — писатель Макаренко» (2011), «Статьи о Макаренко педагоге и писателе» (2013), «А. С. Макарено і Україна» (2015). Последние три в соавторстве с внучкой. В течение 20 лет сотрудничал с мировым центром макаренковедения — лабораторией Макаренко-реферат в Марбургском университете (ФРГ).

Научная деятельность 
Одно из главных направлений его исследовательской деятельности — «Слово о полку Игореве», которому он посвятил книги «Тайна реки Каялы» (1962, 1989, 2003), «Велике і вічне „Слово о полку Ігоревім“ (1998), „Слово о полку Ігоревім“ у школі» (2001), "Статті про «Слово о полку Ігоревім» (2008), «Тайна Каялы в свете науки, логики и здравого смысла» (2012), «Каяла» (2013), а также более 40 статей. Широкую известность получила его книга «Тайна реки Каялы», в которой отражены результаты его 40-летнего поиска местности, где происходили описанные в «Слове» события. Впервые соединив теоретическое изучение проблемы с широкомасштабными местными изысканиями, организовал экспериментальный конный поход по маршруту войска князя Игоря. Результаты исследований обобщены в книге «Каяла» (2013).

Труды М. Ф. Гетманца, посвящённые «Слову», высоко оценены научной общественностью, о чём свидетельствуют отзывы авторитетных ученых, а также статьи в «Літературній енциклопедії» (Киев), «Энциклопедии „Слова о полку Игореве“ (Санкт-Петербург), „Слово о полку Игореве“ в литературе, искусстве и науке» (Минск) и других изданиях.

М. Ф. Гетманец — известный исследователь литературно-педагогического наследия А. С. Макренко, автор книг «А. С. Макаренко — литературный критик» (1971), «Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20—30 годов» (1978), «Я — писатель Макаренко» (2011), а также многих статей.

М. Ф. Гетманец — почётный член Союза писателей Украины, автор книг «Про себе i про час» (2006, 2011), «О Харькове и не только» (2012), «Размышления педагога» (2014), «Педагогические этюды» (2016), «История как педагогика» (2016), «Про рідну мову» (2018), публицистических статей в периодической печати. В 2017 году вышли "Избранные труды в 3-х томах. История. Педагогика. Литература".

М. Ф. Гетманец подготовил 5 докторов и 16 кандидатов филологических наук.

В 2013 году общественность отметила 90-летие со дня рождения и 60-летие непрерывной научно-педагогической деятельности учёного статьями: «Педагог, учёный, гражданин» (Сб. трудов учеников, Харьков), «Человек большой и славной судьбы» («Время», газета, Харьков), «Река нашей истории» (Рецензия на книгу «Каяла», «Литературная газета», Москва).

Из библиографии 
 Гетманец М. Ф. Роман А.Н. Толстого «Пётр Первый» в оценке А. С. Макаренко // Вопр. рус. лит.: Межвуз. респ. сб. – Вып. 2. – Львов, 1966, с. 49–
 Гетманец М. Ф.  Об одной дискуссии и её отголосках // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1967. – №1. – С. 79–
 Гетманец М.  А. С. Макаренко – литературный критик. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 65 с.
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко о повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» // А. С. Макаренко: сб. статей. Кн. 9 / Ред. кол. : Г. В. Бердов, Н. М. Грищенко, Л. П. Здоровцова, Ф. И. Науменко (отв. ред.) и др.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Вища шк., 1974. – С. 79–89.
 Гетманец М. Нужны общие усилия: Письмо в редакцию // Учительская газета. – 1974. – 18 июня.
 Гетманец М. Ф.  Из архива А. С. Макаренко // А. С. Макаренко: сб. статей. Кн. 9 / Ред. кол. : Г. В. Бердов, Н. М. Грищенко, Л. П. Здоровцова, Ф. И. Науменко (отв. ред.) и др.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Вища шк., 1974. – С. 99–104.
 А. С. Макаренко на Украине: Методические рекомендации по организации школьных экскурсий / М. Ф. Гетманец. – Х., 1975. – 24 с. – В надзаг.: Харьк. обл. совет пед. о-ва. Лаб. эксперим. дидактики ХГПИ. Обл. ин-т усовершенствования квалификации учителей.
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко и концепция нового человека в советской литературе 20–30-х годов. – Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1978. – 247 с.
 Гетманец М. Ф.  «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко на факультативных занятиях в школе // Рус. яз. и лит. в шк. Укр. ССР. – 1978. – № 1. – С. 56–
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко о Льве Толстом / М. Ф. Гетманец // А. С. Макаренко : к 90-летию со дня рождения / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов : Вища шк., 1978. – С. 89–92.
 Гетманец М. Ф.  «Сказана моя маленькая, но необходимая правда» / М. Ф. Гетманец // А. С. Макаренко : к 90-летию со дня рождения / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов : Вища шк., 1978. – С. 111–118.
 Гетманец М. Ф.  Человек в «Педагогической поэме» А. С. Макаренко / М. Ф. Гетманец // А. С. Макаренко – педагог и писатель : Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. «Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные проблемы коммунистического воспитания», посвящ. 90-летию со дня рождения выдающегося советского педагога и писателя / Сумской гос. пед. ин-т им. А. С. Макаренко. – Сумы, 1978. – С. 274–276. 
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко и советская литература 20–30-х годов. (Роль писателя в утверждении концепции социалистической личности): Автореф. дис.. … докт. филол. наук / КГУ им.Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 38 с.
 Гетманец М. Ф.  Новое издание сочинений А. С. Макаренко // Сов. пед. – 1984. – № 7. – С. 120–122. (Рец. на: Макаренко А. С. Педагогические сочинения : В 8-ми т. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 1-3)
 Гетманец М. Ф.  Изучение наследия А.С. Макаренко в ФРГ // Творческое наследие А. С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров : Тез. докл. и выступлений на Всесоюз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко. – Полтава, 1988. – С. 348–
 Гетманец М. Ф.  Некоторые проблемы изучения наследия А.С. Макаренко // Творческое наследие А. С. Макаренко и современная школа: Тез. докл. и сообщ. на Респ. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося сов. педагога. – Сумы, 1988. – С. 192–
 Гетманец М. Ф. С установкой на историзм // Сов. пед. – 1989. – № 4. – С. 150–153. [Рец. на: Hundert Jahre Anton Makarenko. Neue Studien zur Biographie / Hrsg. von G. Hillig. – Bremen: Edition Temmen, 1988, 303 s.]
 Гетманец М. Ф.  С установкой на историзм / М. Ф. Гетманец // 25 лет лаборатории «Макаренко - реферат» / Науч.-исследоват. центр сравнительной педагог. Марбургского ун-та. – Марбург, 1993. – С.150–153. 
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко – писатель: взгляд с исторической дистанции // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 3. – С. 23–29.
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко-писатель сквозь призму времени // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди: Серія літературознавство / Ред. кол. : Л. Г. Фрізман (гол. ред.) та ін. – Вип. 1 (57). – Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2009. – С. 4–11.
 Гетманец М.  Памятники Харькова / Михаил Гетманец // Время. – 2011. – 15 декабря. – С. 4.
 Гетманец М. Ф.  А. С. Макаренко и религия  / М. Ф. Гетманец, И. О. Гетманец. – Харьков : Б. и., 2011. – 56 с.
 Гетманец М.  Ещё раз о памятниках / Михаил Гетманец // Время. – 2013. – 24 января. – С. 9.
 Гетманец М. Ф. Статьи о Макаренко педагоге и писателе / Михаил Федосеевич Гетманец, Ирина Олеговна Гетманец. – Х. : Майдан, 2013. – 170 с.

Награды 
Награждён медалью «За отвагу», орденами «Отечественной войны 2-й степени», «За мужество» и юбилейными медалями.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Темгеневська С. В. К 90 летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Харьковского национального педагогического университета Гетманца Михаила Федосеевича  // Новгород-Северский историко-культурный музей-заповедник "Слово о полку Игоревом"

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Филологи Украины
Выпускники Харьковского университета
Долгожители Украины